Warschilka lautet der Familienname folgender Personen:

 Edward A. Warschilka, US-amerikanischer Filmeditor
 Edward Warschilka (1928–2004), US-amerikanischer Filmeditor